Карлос Моја је освојио турнир. У финалу је победио Алекса Коречу резултатом 6-3, 7-5, 6-3.

Носиоци 

  Пит Сампрас (друго коло)
  Петр Корда (прво коло)
  Патрик Рафтер (друго коло)
  Марсело Риос (четвртфиналиста)
  Грег Руседски (прво коло)
  Јевгениј Кафељников (друго коло)
  Јонас Бјеркман (прво коло)
  Густаво Киртен (друго коло)

<ol start="9">
  Карол Кучера (прво коло)
  Рихард Крајичек (треће коло)
  Мајкл Ченг (треће коло)
  Карлос Моја (победник)
  Алберт Коста (четврто коло)
  Алекс Коређа (финалиста)
  Феликс Мантиља (полуфиналиста)
  Алберто Берасатеги (четврто коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 1998.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно